Бойки () — село в Солотвинской поселковой общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 47 человек. Занимает площадь 2 км². Почтовый индекс — 77772. Телефонный код — 03471.

Ссылки 
 Бойки на сайте Верховной рады Украины